Никола́й Па́влович Рожде́ственский (, Курск — , Санкт-Петербург) — богослов, писатель, экстраординарный профессор Санкт-Петербургской духовной академии. Занимался вопросами христианской апологетики (основного богословия).

Биография 
Родился  1840 года в семье Павла Григорьевича Рождественского, протоиерея и настоятеля Николаевской церкви в Курске. Получил образование в Курской духовной семинарии (1855–1860), после чего в 1861 году поступил в духовную академию в Санкт-Петербурге. Академию окончил в 1865 году с отличием, был первым в списке выпускников. Сразу же после выпуска был направлен на должность бакалавра в Казанскую духовную академию на кафедру сравнительного богословия (в некрологе и в Русском биографическом словаре указана кафедра основного богословия), где занимался изучением апологетической литературы.

В 1866 году опубликовал магистерскую диссертацию «О древности человеческого рода», а в 1867 году получил степень магистра богословия. В 1869 году был приглашён в Санкт-Петербургскую духовную академию доцентом на только открывшуюся кафедру основного богословия, с 1877 года — экстраординарный профессор.

С 1875 до 1881 года был помощником редактора журнала «Церковный вестник».

Скончался  1882 года от разрыва сердца. Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. Часть своих сбережений, а также доходы от продажи книг завещал в пользу нуждающихся студентов Санкт-Петербургской и Казанской духовных академий и Курской духовной семинарии.

Библиография 
Главным из опубликованных трудов считается двухтомный учебник «Христианская апологетика. Курс основного богословия», который был издан в Санкт-Петербурге посмертно в 1884 году и являлся первым серьёзным произведением на русском языке по этой теме. Большую значимость имеют статьи «О происхождении многобожия» и «Исторический очерк развития христианской апологетики или основного богословия» (часть 1, часть 2, часть 3).

Кроме того, в журнале Христианское чтение были опубликованы следующие работы:
 О древности человеческого рода — магистерская диссертация // Христианское чтение — 1866;
 Современное неверие на западе Европы и общий характер западной апологетики христианства // Христианское чтение — 1872;
 Очерк истории апологетики и современно-научной постановки ее в западной богословской литературе (часть 1, часть 2) // Христианское чтение — 1873;
 По поводу выхода в свет сочинения Штрауса «Старая и новая вера» // Христианское чтение — 1873;
 Символика греческой церкви — перевод работы «Symbolik der griechischen Kirche»  // Христианское чтение — 1874;
 Давид Штраус и его значение (некролог) // Христианское чтение — 1874;
 По поводу сочинения Ренана «Антихрист» // Христианское чтение — 1874;
 Неверие и социализм // Христианское чтение — 1875;
 Обзор западной апологетической литературы за 1874 год // Христианское чтение — 1875;
 Несколько слов по поводу издания богословских лекций покойного преосвященного Иоанна (Соколов) Смоленского // Христианское чтение — 1876;
 По поводу издания богословских лекций о. Сидонского // Христианское чтение — 1876;
 Современное масонство и его отношение к христианству // Христианское чтение — 1877;
 О мусульманстве и христианстве — СПб.: Тип. Ф. Г. Елеонского, 1877;
 История отношений между богословием и естествознанием // Христианское чтение — 1880.

Также в газете «Церковный вестник» им был опубликован цикл статей «Обозрения иностранной церковной жизни», в которых рассматривались различные аспекты христианских церквей, ислама, атеизма и иностранных религиозных сект.

Источники 

Выпускники Курской духовной семинарии
Преподаватели Казанской духовной академии
Профессора Санкт-Петербургской духовной академии
Богословы XIX века
Богословы Российской империи
Похороненные на Никольском кладбище Александро-Невской лавры